

Astronomia 
 SKA – acronimo di Square Kilometre Array,  progetto per un radiotelescopio internazionale

Codici 
 SKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fairchild Air Force Base, Spokane / Fairchild (Washington), Stati Uniti
 ska – codice ISO 639-3 della lingua skagit

Musica 
 Ska – genere musicale originario della Giamaica

Persone
 Jean Louis Ska (n. 1946) – biblista belga

Sport 
 SKA – acronimo di Sportivnyj Klub Armii nome con cui in Unione Sovietica erano identificati i club sportivi legati all'esercito
 SKA Rostov – società calcistica di Rostov sul Don Russia
 SKA San Pietroburgo – squadra di hockey su ghiaccio di San Pietroburgo in Russia
 SKA Karpaty – società di calcio di Leopoli in Unione Sovietica
 SKA Khabarovsk – società calcistica russa nota anche come SKA-Ėnergija di Chabarovsk in Russia
 SKA Kiev –  società di calcio di Kiev in Ucraina
 SKA Leopoli – ex società di calcio di Leopoli in Unione Sovietica
 SKA Novosibirsk – 
 SKA Odessa – club calcistico ucraino di Odessa in Ucraina
 SKA Rostov – società di calcio di Rostov sul Don in Russia
 SKA-Pamir –  società di calcio di Dušanbe in Tagikistan